Доро Пеш
 ПЕШ — Подвійний електричний шар.
 Пеш
 9399 Пеш (9399 Pesch) — астероїд головного поясу.